Zichy Kázmér (1802–1847) nagybirtokos, gróf
 Zichy Kázmér (1868–1955) nagybirtokos, gróf, író
 Zichy Kázmér (1923–1979) gróf